Джова́нна Саво́йская (, ), или Жа́нна де Савуа́ (; 16 июля 1392, Шамбери, Савойское герцогство — январь 1464, Казале-Монферрато, Монферратское маркграфство) —  принцесса Савойского дома, дочь савойского графа Амадея VII Красного; в замужестве — маркграфиня Монферратская.

Биография 

Джованна Савойская родилась в Шамбери 16 июля 1392 года. Она была дочерью Амадея VII, графа Савойи, Аосты и Морьена, титулярного графа Россо и Бонны Беррийской, дочери Жана I Великолепного, герцога Беррийского и Оверньского. Мать овдовела, когда была ею беременна. Она родилась через восемь месяцев после смерти отца. Её старшим братом был Амадей VIII, прозванный Миролюбивым, а старшей сестрой — принцесса Бона, вышедшая замуж за своего родственника , принца Ахайского и графа Пьемонтского.

24 апреля 1411 года Джованна Савойская вышла замуж за Джованни Джакомо Палеолога. В 1414 году её супруг получил титул графа д’Aкви, или Аквизано, а в 1418 году, после смерти отца, титул маркграфа Монферрато. 

О внешности и характере Джованны Савойской сведений нет. Она упоминается в завещании старшей сестры от 19 октября 1429 года. Маркграфиня овдовела в 1445 году и умерла в январе 1460 года.

Брак и потомство 

22 марта 1407 года был заключён брак по доверенности, а 24 марта того же года брачный договор, по которому Джованна Савойская была выдана замуж за Джованни Джакомо Монферратского (23.3.1395 — 12.3.1445), наследника Теодора II, маркграфа Монферратского от Жанны де Бар. В этом браке родились семеро детей:

 Джованни Палеолог (24.6.1412 — 19.1.1464), маркграф Монферратский под именем Джованни IV, женился на принцессе Маргарите Савойской (1439 — 9.3.1483);
 Себастьяно Оттоне Палеолог (род. и ум. 1419);
 Гульельмо Палеолог (19.7.1420 — 27.2.1483), маркграф Монферратский под именем Вильгельма VIII, женился первым браком на Марии де Фуа (1452 — 1467), вторым браком на  (10.6.1456 — 1.9.1472), третьим браком на Бернарде де Бросс (1450 — 1485);
 Бонифачо Палеолог (10.8.1426 — 1494), маркграф Монферратский под именем Бонифация III, женился первым браком на Орвьетане ди Фрегозо (1455 — 1482), вторым браком на Элен де Бросс (ум. 1484), третьим браком на Марии Бранкович (ум. 27.08.1495);
 Теодоро Палеолог (14.8.1425 — 21.1.1484), кардинал, архиепископ Казале-Монферрато;
  (7.9.1427 — 1475), вышла замуж за Лодовико I дель Васто (1406 — 8.4.1475), маркграфа Салуццо;
  (3.8.1429 — 13.9.1440), вышла замуж за Жана II (16.5.1418 — 28.7.1468), короля Кипра.

Родословная

Примечания

Литература 
 
 
 

Савойские принцессы
Маркграфини Монферрато